Самарийдииридий — бинарное неорганическое соединение
самария и иридия
с формулой IrSm,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Самарийдииридий образует кристаллы
,
структура типа магнийдимеди MgCu
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре ≈2500 °C
.

Примечания 

Соединения иридия
Соединения самария
Интерметаллиды